Silvio Manfred Dante, interprété par Steven Van Zandt, est un personnage fictif de la série télévisée d'HBO Les Soprano.

Ami d'enfance de Tony, il est entré en même temps que lui dans la mafia, sous la protection de « Johnny Boy » Soprano. C'est le consigliere (conseiller) de Tony, c'est-à-dire de facto son bras droit et l'élément le plus fiable de son équipe, aussi bien du point de vue de la fidélité que de l'efficacité. Il gère le Bada Bing, l'un des repères de la famille DiMeo, un club de striptease et bordel officieux, ce qui fait de lui un « maquereau ». Il est asthmatique. Il prend soin de son allure, avec ses cheveux soigneusement gominés. Il prend souvent des poses de caïd presque parodiques. Il termine la dernière saison victime d'une tentative d'assassinat ordonné par Phil Leotardo et tombe dans le coma.

Notes et références 

Personnage des Soprano
Personnage de fiction italo-américain
Mafieux de fiction
Homme d'affaires de fiction
Meurtrier de fiction

sv:Lista över rollfigurer i Sopranos#Silvio "Sil" Dante